«Дхьянабинду-упанишада» (,  — «Упанишада о точке созерцания») — одна из 108-ми упанишад канона «Муктика» — № 39. Принадлежит к упанишадам «Кришна Яджурведы» и к группе упанишад «Йоги» и по части своего названия относится к группе так называемых бинду-упанишад — упанишад Капли или Точки. По мнению М. Элиаде — который назвал её тезисы «точкой зрения тантрического экстремизма» — и исходя из самого текста, это упанишада по сути является либо тантрическим трактатом направления Вамачара либо испытала на себе сильное влияние этого направления тантры. На это указывают упоминающиеся в тексте различные мудры (йони-мудра, маха-мудра, кхечари мудра), рассуждение о соединении спермы и менструальной крови (что подразумевает под собою ритуальное соитие во время месячных), описание чакр и нади. Эти и некоторые другие особенности текста указывают на то, что это сравнительно поздний текст.

С другой стороны, рассуждения о сущности слога «oṃ» и мантры «haṃsa-sohaṃ», описание йогических практик говорит о том, что эта упанишада была создана в ведантийской или даже адвайта-ведантийской традиции, которая, в свою очередь, опирается на традиционный ведийский монизм — уже в ранних упанишадах душа (джива) сравнивается с лебедем (хамса).

Эта упанишада является важным первоисточником по йоге, так как, в ней описаны не только элементы общей йогической практики, но конкретные указания по садхане: даны описания некоторых чакр и методики работы с ними; дана медитативная практика визуализации и символическая связь этой визуализации с буквами слога «auṃ» и божествами Тримурти. Особый интерес представляет длинный фрагмент текста, идущий под номером 94, описывающий тему пленения души в теле и делающий упор на описание анахаты (сердечной чакры).

Перевод на русский язык был осуществлён Б. Мартыновой и в 1999-м году вышел в сборнике «Упанишады йоги и тантры», в издательстве «Алетейя», Санкт-Петербург.

Примечания

Литература 
 Упанишады йоги и тантры / Пер. с санскр., предисл. и комм. Б. В. Мартыновой. — СПб.: Алетейя, 1999. ISBN 5-89321-010-9
 dhyānabindūpaniṣat в транслитерации ITRANS.
 dhyānabindūpaniṣat на деванагари в PDF.
 Parmeshwaranand Swami (2000). Encyclopaedic Dictionary of Upanisads. Sarup & Sons. p. 140. ISBN 9788176251488.
 Woodroffe, John George (1974). The Serpent Power — The Secrets of Tantric and Shaktic Yoga (7 ed.). Courier Dover Publications. p. 76. ISBN 978-0-486-23058-0.

Упанишады